4 osoby noszące to nazwisko:
 Maciej Radziwiłł (1749–1800) – polski kompozytor i polityk okresu rozbiorów
 Maciej Józef Radziwiłł (1842–1907) – polski szlachcic herbu Trąby
 Maciej Mikołaj Radziwiłł (1873–1920) – polski ziemianin, działacz gospodarczy i polityczny, właściciel Zegrza
 Maciej Radziwiłł – polski ziemianin
 Maciej Radziwiłł (ur. 1961) – polski przedsiębiorca